Acre može značiti:

 Acre (jedinica), mjerna jedinica za površinu
 Acre (federalna brazilska država).
 Acre (rijeka), rijeka u Južnoj Americi
 Akra, stari grad u Izraelu